Division 1 i innebandy för herrar 1992/1993 var Sveriges högsta division i innebandy för herrar för säsongen 1990/1991. Division 1 bestod av sex serier (norra, nordöstra, västra, östra, sydvästra och södra) som vardera bestod av 8 lag. De två främsta i varje serie gick vidare till SM-slutspel, medan de två sämsta i varje serie flyttades ner. Balrog IK blev svenska mästare efter finalseger mot Sjöstads IF med 2-0 i matcher.

Förlopp
Matchen mellan Vimmerby IBK och Jönköpings IK den 9 januari 1993 slutade 0-0, vilket var första mållösa matchen i Sveriges högstadivision i innebandy för herrar.

Sluttabeller

Division 1 norra
Lag 1–2: Slutspel.Lag 8–10: Nedflyttade.

Division 1 nordöstra
Lag 1–2: Slutspel.Lag 8–10: Nedflyttade.

Division 1 västra
Lag 1–2: Slutspel.Lag 8–10: Nedflyttade.

Division 1 östra
Lag 1–2: Slutspel.Lag 8–10: Nedflyttade.

Division 1 sydvästra
Lag 1–2: Slutspel.Lag 8–10: Nedflyttade.

Division 1 södra
Lag 1–2: Slutspel.Lag 8–10: Nedflyttade.

SM-slutspel

Åttondelsfinaler
6 februari 1993: Guldstaden IB-Jönköpings IK 5-3
6 februari 1993: Kolarbyn/Fagersta IF-KFUM Örebro 1-6
6 februari 1993: Fornudden IB-Öxabäck/Marks IF 2-4
7 februari 1993: Örnsköldsviks SK-Pixbo IBK 5-4
7 februari 1993: Hagsätra IBK-Sjöstads IF 5-2
7 februari 1993: IBK Strandgården-Balrog IK 3-7
7 februari 1993: IBF NB 87-VK Rasket 3-1
11 februari 1993: Carlskrona IF-Björkbergs IBK 6-2
13 februari 1993: Pixbo IBK-Örnsköldsviks SK 7-2
13 februari 1993: Öxabäck/Marks IF-Fornuddens IB 0-4
13 februari 1993: Björkbergs IBK-Carlskrona IF 1-3 (Carlskrona IF vidare med 2-0 i matcher)
13 februari 1993: Jönköpings IK-Guldstaden IB 6-2
13 februari 1993: KFUM Örebro-Kolarbyn/Fagersta IF 4-1 (KFUM Örebro vidare med 2-0 i matcher)
13 februari 1993: VK Rasket-IF NB 87 2-6 (IF NB vidare med 2-0 i matcher)
13 februari 1993: Sjöstads IF-Hagsätra IBK 4-2
13 februari 1993: Balrog IK-IBK Strandgården 4-2 (Balrog IK vidare med 2-0 i matcher)
13 februari 1993: Pixbo IBK-Örnsköldsviks SK 7-8 (sudden death, Örnsköldsviks SK vidare med 2-1 i matcher)
14 februari 1993: Öxabäck/Marks IF-Fornudden IB 1-2 (sudden death, Fornudden IB vidare med 2-0 i matcher)
13 februari 1993: Jönköpings IK-Guldstaden IB 4-5 (Guldstaden IB vidare med 2-1 i matcher)
14 februari 1993: Sjöstads IF-Hagsätra IBK 4-2 (Sjöstads IF vidare med 2-1 i matcher)

Kvartsfinaler
20 februari 1993: IF NB 87-Sjöstads IF 5-4 (sudden death)
20 februari 1993: KFUM Örebro-Örnsköldsviks SK 5-4 (sudden death)
20 februari 1993: Guldstaden IB-Balrog IK 6-3
20 februari 1993: Carlskrona IF-Fornudden IB 5-4
27 februari 1993: Sjöstads IF-IF NB 87 4-3 (sudden death)
27 februari 1993: Balrog IK-Guldstaden IB 3-2 (sudden death)
27 februari 1993: Fornudden IB-Carlskrona IF 4-6 (Carlskrona IF vidare med 2-0 i matcher)
27 februari 1993: Örnsköldsviks SK-KFUM Örebro 5-3
28 februari 1993: Örnsköldsviks SK-KFUM Örebro 2-3 (sudden death, KFUM Örebro vidare med 2-1 i matcher)
28 februari 1993: Sjöstads IF-IF NB 87 2-1 (Sjöstads IF vidare med 2-1 i matcher)
28 februari 1993: Balrog IK-Guldstaden IB 5-0 (Balrog IK vidare med 2-1 i matcher)

Semifinaler
13 mars 1993: KFUM Örebro-Balrog IK 2-3
13 mars 1993: Carlskrona IF-Sjöstads IF 4-7
20 mars 1993: Balrog IK-KFUM Örebro 1-4
20 mars 1993 Sjöstads IF-Carlskrona IF 6-3 (Sjöstads IF vidare med 2-0 i matcher)
21 mars 1993: Balrog IK-KFUM Örebro 7-4 (Balrog IK vidare med 2-1 i matcher)

Finaler
30 mars 1993: Balrog IK-Sjöstads IF 7-2
4 april 1993: Sjöstads IF-Balrog IK 0-4 (Balrog IK svenska mästare med 2-0 i matcher)

Källor
Svenska innebandyförbundets webbplats, läst 1 juni 2015
Svenska innebandyförbundets webbplats, läst 1 juni 2015
Svenska innebandyförbundets webbplats, läst 1 juni 2015
Svenska innebandyförbundets webbplats, läst 1 juni 2015
Svenska innebandyförbundets webbplats, läst 1 juni 2015
Svenska innebandyförbundets webbplats, läst 1 juni 2015
Svenska innebandyförbundets webbplats, läst 1 juni 2015

Fotnoter

Externa länkar

Sport i Sverige 1992
Sport i Sverige 1993
1992
Innebandysäsongen 1992/1993